Соло́мина — женская форма русской фамилии . 

 Известные носители 
 Соломина, Александра Максимовна (1926—2014) — директор звероводческого хозяйства «Вятка», заслуженный зоотехник РСФСР.
 Соломина, Валентина Николаевна (1892—1949) — драматическая актриса, Заслуженная артистка РСФСР.
 Соломина, Варвара Михайловна (1862—1903) — русская оперная и опереточная артистка.
 
 Соломина, Екатерина Сергеевна (род. 1978) — российская актриса театра и кино, радиоведущая.
 Соломина, Мария Антониновна (род. 1949) — советская киноактриса, вдова Виталия Соломина.
 
 Соломина, Софья Николаевна — советский философ. См. также 
 Соломина (стебель)